Jörgen Sundqvist – ex sciatore alpino svedese
 Karl Sundqvist – ex canoista svedese
 Kati Sundqvist – ex fondista finlandese
 Max Gordon Sundqvist – sciatore alpino svedese
 Sophie Sundqvist – calciatrice svedese
 Stig Sundqvist – allenatore di calcio e calciatore svedese